Andrzej Baranowski (zm. 1605/1606) – kasztelan ciechanowski
 Andrzej Baranowski (zm. 1631) – kanonik krakowski i gnieźnieński
 Andrzej Baranowski (ur. 1950) – polski aktor